Wächter är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Georg von Wächter
 Eberhard Georg Friedrich von Wächter
 Georg Philipp Ludwig Leonhard Wächter
 Oscar von Wächter
 Otto Wächter
 Torkel Wächter

Tyska efternamn